Chauveau kan syfta på:

Personer 

 Adolphe Chauveau (1802–1868), fransk jurist
 Auguste Chauveau (1827–1917), fransk djurläkare och forskare
 Claude François Chauveau-Lagarde (1756–1841), fransk advokat
 Evrard Chauveau (1660–1739), fransk konstnär
 François Chauveau (1613–1676), fransk konstnär
 Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820–1890), kanadensisk politiker
 René Chauveau (1663–1722), fransk konstnär
 Sylvain Chauveau (född 1971), fransk tonsättare

Platser 
 Chauveau, udde i Antarktis

Franska efternamn